António de Abreu (compositor)
 António de Abreu (navegador)
 Plácido António de Abreu